Isolda är ett släkte av ringmaskar. Isolda ingår i familjen Ampharetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Isolda